Рэйчел Блейк () — австралийская актриса кино и телевидения. Наиболее известна по роли Эми в фильме Карла Цвики «Лапы».

Краткая биография 
Рэйчел Блейк родилась в Перте. Она обучалась актёрскому мастерству в Национальном институте драматического искусства Австралии (). Первую свою роль в кино Рэйчел сыграла в австралийском телесериале «Fire» (англ.). По данным сайта IMDb — крупнейшего в мире веб-сайта о кинематографе, на сегодняшний день Рэйчел Блейк снялась в 29 различных фильмах и сериалах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии AACTA
Выпускники Национального института драматического искусства